Il campionato di serie A2 1994-1995 rappresenta la seconda categoria della pallacanestro italiana. La stagione prevede una prima fase dove le 16 società iscritte si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno (la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0).

A seguire c'è una seconda fase, detta ad orologio, dove ogni squadra incontra in casa le 2 squadre che la seguono in classifica, fuori casa le 2 squadre che la precedono.

Le prime 12 squadre della classifica finale partecipano ai play-off divise in 2 gruppi, le cui rispettive vincenti vengono promosse in serie A1.

Le ultime 2 classificate retrocedono in serie B1.

Stagione regolare

Classifica

Risultati
Lega Basket Tabellone gare

Play-off

Girone A

Girone B

Altre statistiche

Verdetti
 Promossa in serie A1:  Blu Club Milano
 Promossa in serie A1:  Olitalia Forlì.Formazione: Federico Antinori, Stefano Attruia, Francesco Berlati, Riccardo Casprini, Roberto Cavallari, Max Di Santo, Giovanni Focardi, Andrea Niccolai, Massimiliano Monti, Juan Manuel Moltedo, Kenny Williams. Giocatori svincolati o trasferiti: A.J. English. Allenatore: Phil Melillo.
 Retrocessa in serie B1:  Libertas Udine
 Retrocessa in serie B1:  Pallacanestro Pavia.
 Retrocessa in serie B1 (su richiesta della società, per motivi finanziari):  Francorosso Torino.

Bibliografia
 Almanacco ufficiale del basket - edizione 2006 - Libreria dello Sport
 Almanacco illustrato del basket 91 - 1990 - Edizione Panini

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1994-1995